«Марусси» — один из многочисленных баскетбольных клубов Афин. Основан он был в 1896 году. Баскетбольная секция в нем образована в 1950-м.

Достижения 
В чемпионатах Греции в последние годы:
 2002 — 7-е место
 2003 — 6-е место
 2004 — 2-е место
 2005 — 2-е место
 2006 — 3-е место
 2007 — 8-е место
 2008 — 6-е место.

«Марусси» становился вторым по итогам регулярного первенства греческой Лиги А в 2004 и 2005 годах, был финалистом Кубка Греции в 2006-м. 2000/01 — «Марусси» завоевал Кубок Сапорты (в финале побеждён французский «Шалон»); 2001/02 — выход в полуфинал Кубка Корача (проигрыш минераловодскому «Локомотиву)»); 2003/04 — финалист розыгрыша Лиги ФИБА-Европа (проигрыш УНИКСу); 2004/05 — выход в четвертьфинал Кубка УЛЕБ (проигрыш «Македоникосу»); 2005/06 — четвертьфинал Кубка ФИБА-Европа (проигрыш «Динамо» из Санкт-Петербурга).

Состав

Ссылки 
 Official Club Website
 Eurocup Team Profile
 Eurocup Team Article
 City of Maroussi
 Hellenic Basketball League
 FIBA
 Union of European Leagues of Basketball
 Galanis Sports Data
 INTIME Sports Photo Agency

Баскетбольные клубы Греции
Баскетбольные клубы по алфавиту
Участник баскетбольной Евролиги